Osoby o tym nazwisku:
 Adam Václavík – czeski biathlonista, olimpijczyk
 Michal Václavík – czeski piłkarz